Пасифая може да се отнася до:

 Пасифая – героиня от гръцката митология, жена на цар Минос
 Пасифая – естествен спътник на Юпитер